Julien Coupat (né en 1974), impliqué dans la procédure judiciaire consécutive au sabotage d'une caténaire SNCF.
 Pierre Coupat (1860 - ?), ouvrier métallurgiste et syndicaliste réformiste français.
 André Coupat (né en 1951), rameur d'aviron français.
 Vincent Coupat (né en 1986), orienteur français.